

Sigle 
 Home Access Gateway  – dispositivo concentratore traffico voce, dati, video dei clienti residenziali
 High Assurance Guard –  computer device

Codici 
 HAG – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile dell'Aia (Paesi Bassi)
 hag – codice ISO 639-3 della lingua hanga

Aziende
 HAG – costruttore svizzero di modellismo ferroviario
 Hoang Anh Gia Lai Group – società del Vietnam

Mitologia
 Håg – mitologia scandinava

Musica
 Hag, a 1971 album by Merle Haggard

Anime
 Hag (Dungeons & Dragons), a class of fictional role playing monster
 Hag and Troll, demonic super villains in the Marvel Comics Universe

Religione
 Book of Haggai, a book of the Hebrew Bible

Biologia
 Hagberry – vedi Prunus padus
 Hag moth – vedi Phobetron pithecium

Trasporti
 Hagley railway station – in Inghilterra

Lingue
 Hanga –  idioma del Ghana

Altro 
 Hag  – marca di caffè
 Hagfish – pesce
 Hagigah – testo rabbinico